Puyo může být:
geografie
 Puyo (město) – ekvádorské město, hlavní město provincie Pastaza
 Puyo (řeka) – ekvádorská řeka, levostranný přítok Pastazy
 Puyo (ostrov) – malý filipínský ostrov

příjmení
 Constant Puyo (1857–1933) – francouzský piktorialistický portrétní fotograf